Годао 314 (G314 , 314国道) — китайская дорога государственного значения Урумчи — Хунджерабский перевал (начало Каракорумского шоссе). От Луньтая (Бюгюра) на юг отходит Транстаримская дорога до города Ния (塔里木沙漠公路), соединяющая шоссе № 314 с трассой № 315. Входит в состав азиатского маршрута AH4.

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Ссылки 

 Автостоп в Китае

Дороги Китая